Humboldt County kan verwijzen naar drie county's in de Verenigde Staten:
 Humboldt County (Californië)
 Humboldt County (Iowa)
 Humboldt County (Nevada)

Humboldt County kan ook verwijzen naar:
 Humboldt County (film), een Amerikaanse film uit 2008